Грине́вская — фамилия (женский вариант фамилии Гриневский).

Известные носительницы:
 Гриневская, Александра Александровна (1899—1976) — русско-французская актриса, художница, книжный иллюстратор.
 Гриневская, Изабелла Аркадьевна (1864—1944) — русский и еврейский драматург, прозаик, поэтесса, переводчица, публицист.